

Geografia

Austria 
 Schönbühel-Aggsbach – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Schönbühel an der Donau – ex comune ora frazione di Schönbühel-Aggsbach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Pagine correlate 
 Urtenen-Schönbühl – comune svizzero nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)